Писарівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Писарівська сільська рада — Вінницька область, Вінницький район
 Писарівська сільська рада — Вінницька область, Калинівський район
 Писарівська сільська рада — Вінницька область, Шаргородський район
 Писарівська сільська рада — Вінницька область, Ямпільський район
 Писарівська сільська рада — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Писарівська сільська рада — Одеська область, Кодимський район
 Писарівська сільська рада — Полтавська область, Новосанжарський район
 Писарівська сільська рада — Харківська область, Золочівський район
 Писарівська сільська рада — Хмельницька область, Волочиський район
 Писарівська сільська рада — Черкаська область, Лисянський район